Mornington Peninsula (LGA) - Local Government Area in Australië
 Nationaal park Mornington Peninsula
 Mornington Peninsula (schiereiland) - schiereiland waarop beide bovenstraande items zijn gelegen